Села:
 Копіївка — Вінницька область, Іллінецький район
 Копіївка — Вінницька область, Тульчинський район
 Копіївка — Київська область, Макарівський район